Жо́зув () — село в Польше в сельской гмине Скавина Краковского повята Малопольского воеводства.

География 
Село располагается в 5 км от административного центра гмины города Скавина и в 16 км от административного центра воеводства города Краков.

В селе находится железнодорожная станция Жозув. С Краковом осуществляется автобусное сообщение рейсами № 213 и 263.

История 
Впервые село упоминается в 1250 году как собственность краковского князя Болеслава Стыдливого, который передал село в собственность бенедиктинскому аббатству в Тыньце. В первые века своей истории село называлось различными наименованиями: Zorza, Rzossow, Rzoyow, Zorzow (Зожа, Жоссов, Жоюв, Зожов). Село упоминается в сочинении «Księga uposażeń diecezji krakowskiej» польского историка Яна Длугоша. В 1456 году польский король Казимир IV подтвердил принадлежность села бенедиктинскому аббатству. В 1817 году село перешло в собственность австрийского государства. В 1902 году Жозув перешёл в собственность краковской архиепархии.

В 1975—1998 годах село входило в состав Краковского воеводства.

Население 
По состоянию на 2013 год в селе проживало 1 654 человека.

Данные переписи 2013 года:

Достопримечательности 
 Церковь Пресвятой Девы Марии Королевы Польши, построенная в 1986 году.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Краковского повета